Фамилија Кордеро има више значења:

 Фамилија Кордеро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кордеро, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кордеро (Кахеме), насеље у округу Сонора у Мексику